Kravets ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Kravets, ukrainische Tennisspielerin
 Hildegund Sünderhauf-Kravets, deutsche Juristin
 Juri Kravets (1957–2012), ukrainischer Akkordeonist

Siehe auch: Kravetz, Krawez, Kravitz